

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Pawlikowice – przysiółek wsi Pątnów w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów
 Pawlikowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice 
 Pawlikowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Pawlikowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka